La housse est une sorte de couverture qu’on attache à la selle d’un cheval et qui recouvre la croupe. 
 La housse est la couverture du siège du cocher. 
 La housse est une couvertures d’étoffe légère dont on se sert pour couvrir les meubles. 
 Une housse d'hivernage est une protection pour les végétaux extérieurs, plantes ornementales et arbres fruitiers, contre le vent froid, le gel et la neige. 
 Une housse de couette est une enveloppe de tissu dans laquelle se glisse la couette.
 Une housse est un étui souple pour protéger et faciliter le transport d'objets comme certains instruments de musique (guitare...).

Toponymie 
 
 Housse est une section de la commune belge de Blegny située en Région wallonne dans la province de Liège.